Call of the Wild er originaltitlen på Jack Londons roman fra 1903 Når naturen kalder.

Romanen er ved flere lejligheder blevet filmatiseret og adapteret til skuespil, musicals m.v. under navnet Call of the Wild, lige som Call of the Wild er en ofte brugt titel i populærkulturen.

Call of the Wild kan således henvise til følgende:

Literatur, film og TV

Filmatiseringer og adapteringer af Jack Londons roman 
 The Call of the Wild (film fra 1923), en amerikansk film af Hal Roach med bl.a. Jack Mulhall
 The Call of the Wild (film fra 1935), en amerikansk film med Clark Gable og Loretta Young i hovedrollerne
 The Call of the Wild (film fra 1972), en britisk film med Charlton Heston i hovedrollen
 The Call of the Wild (film fra 1976), en amerikansk TV-film med manuskript af James Dickey
 Call of the Wild, en amerikansk tv-film fra 1993 med bl.a. Rick Schroder
 The Call of the Wild: Dog of the Yukon, en canadisk tv-film fra med Richard Dreyfuss som fortæller og med bl.a. Rutger Hauer
 Call of the Wild (Tv-serie), en Tv-serie på Animal Planet
 Call of the Wild (film fra 2009), en amerikansk film med bl.a. Christopher Lloyd

Andet 
 The Call of the Wild (film fra 1908), en amerikansk kortfilm instrueret af D.W. Griffith
 The Call of the Wild (film fra 2007), en dokumentarfilm af Ron Lamothe om den amerikanske vandrer Christopher McCandless
 "Call of the Wild" (The Cosby Show), en episode af The Cosby Show
 "Call of the Wild" (Due South), et afsnit i tv-serien Due South
 "The Call of the Wild", et digt af Robert W. Service

Musik

Album 
 Call of the Wild (Frankie Laine album), 1962
 Call of the Wild (Ted Nugent and the Amboy Dukes album), 1973
 Call of the Wild (Wild Willy Barrett album), 1979
 Call of the Wild (Lee Aaron album), 1985
 Call of the Wild (album) – det første D.A.D.-album fra 1986
 Call of the Wild (Aaron Tippin album), 1993

Sange 
 "Call of the Wild", single af Lindisfarne, 1979
 "Call of the Wild" (Deep Purple sang), en sang fra 1987 med Deep Purple
 "The Call of the Wild" (sang), en sang fra 1993 af Aaron Tippin
 "Call of the Wild", med Black Sabbath fra Headless Cross
 "Call of the Wild", med Chris LeDoux fra Whatcha Gonna Do with a Cowboy
 "Call of the Wild", med Die Toten Hosen fra Unsterblich
 "Call of the Wild", med Heart fra Brigade
 "Call of the Wild", med Heltah Skeltah fra Magnum Force
 "Call of the Wild", af Jimi Tenor, i et cover af GusGus fra Attention
 "Call of the Wild", med Peter Frampton fra Premonition
 "Call of the Wild", med Roxette fra Pearls of Passion
 "Call of the Wild", med Saxon fra Innocence Is No Excuse
 "Call of the Wild", med the Tom Tom Club fra Boom Boom Chi Boom Boom